, une communauté du comté d'Avery, en Caroline du Nord.
 Roaring Creek Township, un township du comté de Columbia, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships